Le Conte des contes peut désigner :
 Le Conte des contes ou Pentamerone, recueil du  de contes populaires italiens, œuvre posthume de Giambattista Basile.
 Le Conte des contes, film d'animation russe de Youri Norstein, sorti en 1979.

Voir aussi 
  (homonymie)